Футболист года в Италии () — ежегодная награда, вручаемая Итальянской ассоциацией футболистов () лучшему футболисту в Серии А. Награда — часть Оскара дель Кальчо.

Футболист года в Италии

См. также 
 Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo
 Зал славы итальянского футбола

Ссылки 
 AIC Oscar del Calcio

Футбольные награды в Италии
Серия A Италии по футболу